Dit is een lijst van planetoïden 39901-40000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39901) - || 1998 FW27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39902) - || 1998 FG30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39903) - || 1998 FL30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39904) - || 1998 FX30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39905) - || 1998 FZ30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39906) - || 1998 FE32|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39907) - || 1998 FO33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39908) - || 1998 FW34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39909) - || 1998 FM36|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39910) - || 1998 FJ37|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39911) - || 1998 FD38|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39912) - || 1998 FN40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39913) - || 1998 FV40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39914) - || 1998 FN41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39915) - || 1998 FY42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39916) - || 1998 FH47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39917) - || 1998 FV48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39918) - || 1998 FS49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39919) - || 1998 FP51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39920) - || 1998 FW53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39921) - || 1998 FO54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39922) - || 1998 FJ57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39923) - || 1998 FT57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39924) - || 1998 FL60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39925) - || 1998 FP60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39926) - || 1998 FF64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39927) - || 1998 FM68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39928) - || 1998 FR70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39929) - || 1998 FZ71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39930) - || 1998 FR74|| 24 maart 1998 || J. Kandler
|-
| (39931) - || 1998 FP75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39932) - || 1998 FQ75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39933) - || 1998 FN76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39934) - || 1998 FP79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39935) - || 1998 FR85|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39936) - || 1998 FZ85|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39937) - || 1998 FW98|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39938) - || 1998 FF99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39939) - || 1998 FQ99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39940) - || 1998 FR99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39941) - || 1998 FX101|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39942) - || 1998 FH104|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39943) - || 1998 FO109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39944) - || 1998 FO110|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39945) - || 1998 FT110|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39946) - || 1998 FP111|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39947) - || 1998 FZ112|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39948) - || 1998 FP113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39949) - || 1998 FG115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39950) - || 1998 FB116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39951) - || 1998 FN116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39952) - || 1998 FM117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39953) - || 1998 FJ118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39954) - || 1998 FN118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39955) - || 1998 FV118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39956) - || 1998 FK120|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39957) - || 1998 FG121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39958) - || 1998 FB122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39959) - || 1998 FH122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39960) - || 1998 FU122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39961) - || 1998 FH123|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39962) - || 1998 FX123|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39963) - || 1998 FQ132|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39964) - || 1998 FP136|| 28 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39965) - || 1998 FK137|| 28 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39966) - || 1998 FB141|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (39967) - || 1998 GE || 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (39968) - || 1998 GG3|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (39969) - || 1998 GT8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (39970) - || 1998 GM9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (39971) József || 1998 GN10|| 2 april 1998 || L. Kiss, K. Sárneczky
|-
| (39972) - || 1998 HT || 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39973) - || 1998 HX || 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39974) - || 1998 HO3|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39975) - || 1998 HY6|| 20 april 1998 || T. Kagawa
|-
| (39976) - || 1998 HV8|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39977) - || 1998 HR9|| 18 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39978) - || 1998 HB11|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39979) - || 1998 HT12|| 22 april 1998 || NEAT
|-
| (39980) - || 1998 HT13|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (39981) - || 1998 HT14|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39982) - || 1998 HD16|| 22 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39983) - || 1998 HX16|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (39984) - || 1998 HQ18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (39985) - || 1998 HT23|| 28 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39986) - || 1998 HJ32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39987) - || 1998 HJ33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39988) - || 1998 HO33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39989) - || 1998 HP35|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39990) - || 1998 HT36|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39991) - || 1998 HR37|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39992) - || 1998 HB38|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39993) - || 1998 HQ41|| 24 april 1998 || Spacewatch
|-
| (39994) - || 1998 HA48|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (39995) - || 1998 HC51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (39996) - || 1998 HB53|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (39997) - || 1998 HE76|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (39998) - || 1998 HS78|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (39999) - || 1998 HL84|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (40000) - || 1998 HZ87|| 21 april 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten